Żerna (okolica)
 Żerna (osada)